AMW – Agencja Mienia Wojskowego
 AMW – Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 AMW – Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, od 2012 Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 AMW – Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina w Warszawie, od 2008 Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie
 AMW – Archiwum Marynarki Wojennej

Zobacz też 
 AMV